Цей список є списком видів ссавців, записаних на території Кокосових островів. 

Із 20 зазначених в таблиці видів, 1 перебуває під загрозою зникнення, 1 є уразливим, 0 перебувають в близькому до уразливого стані.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Кокосові острови
Фауна Кокосових островів